Собо́льщиков — фамилия. Известные носители:

 Собольщиков, Василий Иванович (1813—1872) — архитектор, библиотекарь Императорской Публичной Библиотеки.
 Собольщиков-Самарин, Николай Иванович (1868—1945) — русский театральный режиссёр, актёр, антрепренёр.

Женский вариант фамилии
 Собольщикова-Самарина, Антонина Николаевна (1892—1971) — российская актриса, народная артистка СССР. Дочь Н. И. Собольщикова-Самарина.